Aubrey hace referencia a varios artículos:

Personas y personajes
Aubrey Beardsley, pintor e ilustrador británico
Aubrey de Grey, gerontólogo biomédico inglés 
Jack Aubrey, personaje de ficción 
John Aubrey, anticuario y escritor inglés, del s.XVII.

Además
Glen Aubrey, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Broome, estado estadounidense de Nueva York
Aubrey-Maturin, secuencia de 21 libros escrita por Patrick O'Brian que transcurre durante las Guerras Napoleónicas.

Nombres masculinos